Križe (gmina Brežice)
 Križe (gmina Novo Mesto)
 Križe (gmina Tržič)